Brentina steht für:
 Trude Brentina (1899–1986), österreichische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Brentina (Pferd) (* 1991), amerikanisches Dressurpferd